Рід налічує 5 видів риб родини цихлові.

Види 
 Pundamilia azurea Seehausen & Lippitsch 1998  
 Pundamilia igneopinnis Seehausen & Lippitsch 1998  
 Pundamilia macrocephala Seehausen & Bouton 1998  
 Pundamilia nyererei (Witte-Maas & Witte 1985)  
 Pundamilia pundamilia Seehausen & Bouton 1998

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
Роди риб